Zirkus Knie steht für:

 Zirkus Charles Knie, deutscher Zirkus (ab 1995)
 Circus Knie (Schweizer National-Circus), Schweizer Zirkus
 Circus Louis Knie, österreichischer Zirkus (ab 1993)
 Circus Louis Knie junior, österreichischer Zirkus (ab 2005)